Il campionato sudamericano di pallavolo femminile è una competizione sportiva continentale a cadenza biennale organizzata dalla Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), la federazione sud americana della pallavolo.

Si tratta di un torneo tra nazionali, che assegna il titolo di campione sud americano alla nazionale vincitrice.

La prima edizione si tenne in Brasile nel 1951. La manifestazione venne ripetuta negli anni seguenti con frequenza variabile. Dal 1967 si tiene ogni due anni, negli anni dispari.

Edizione

Medagliere

Collegamenti esterni